

Сільські ради 

 Вільненська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Вільненська сільська рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Вільненська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Вільненська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Вільненська сільська рада — Київська область, Макарівський район
Вільненська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вільненська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Вільненська сільська рада — Сумська область, Великописарівський район
 Вільненська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район
 Вільненська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район

Селищна рада 
Вільненська селищна рада, Джанкойський район, Автономна Республіка Крим